Widzewskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Wi-Ma” – dawna fabryka w Łodzi
 Zakłady Przemysłów Twórczych „Wi-Ma” w Łodzi
 WiMa Łódź – klub sportowy powstały przy zakładach Towarzystwa Akcyjnego Widzewskiej Manufaktury Bawełnianej w Łodzi

Przypisy